Costola ima više značenja:
 Costola, La Spezia
 Costola, Parma